Slovo Columbia se objevuje v různých názvech:

Geografické pojmy 
 Columbia – poetické a nepříliš časté označení Ameriky podle jejího objevitele Kolumba, v užším smyslu vztažení názvu kontinentu na samotné USA, stejně jako u slova Amerika. 
 Columbia (personifikace) – alegorické zpodobení USA (strýček Sam naopak znázorňuje vládu USA), podobně jako ve Francii Marianne
 District of Columbia – federální území s městem Washington, D.C.
 Columbia (Jižní Karolína) – hlavní město Jižní Karolíny
 Columbia (Maryland) – město v Marylandu
 Columbia (Missouri) – město v Missouri
 Columbia County – název celkem 8 různých okresů v USA
 British Columbia – anglický název kanadské provincie Britská Kolumbie, název podle řeky Columbia 
 Columbia River – anglický název řeky Kolumbie
 Columbia Lake – jezero ve Skalnatých horách
 Columbia River Plateau – plošina na severozápadu Spojených států amerických
 Cape Columbia – nejsevernější bod Kanady

Ostatní 
 Columbia (raketoplán) – raketoplán NASA
 Columbia Records – americké hudební vydavatelství
 Columbia University – univerzita ve státě New York
 Columbia Sportswear – americký výrobce oděvů, obuvi, apod.
 HTC Columbia – profesionální cyklistický tým